Katalánská republika nebo Katalánský stát se vztahuje regionu Katalánsko v různých historických obdobích, když vyhlásilo buď nezávislou republiku nebo republiku v rámci španělského federálního státu:

 Katalánská republika (1641) – vyhlásilo nezávislost a krátce nato bylo začleněno do Francouzského království.
 Katalánský stát (1873) – stát v rámci První Španělské republiky.
 Katalánská republika (1931) – nezávislý stát vyhlášený v očekávání vzniku Druhé Španělské republiky. Po několika dnech se republika stala součástí Druhé Španělské republiky.
 Katalánský stát (1934) – „Katalánský stát v rámci Španělského federálního státu“ vyhlášený během neúspěšné revoluce roku 1934.
 Katalánská republika (2017) – nezávislý stát vyhlášený po sporném referendu v roce 2017.